Plusieurs villes possèdent une rue Thiéfry :

Rue Thiéfry à Bruxelles
 Rue Thiéfry à Antoing

Notes et références 

Thiéfry Rue